

Geografia 

 Villa Devoto – quartiere di Buenos Aires in Argentina

Architettura

Argentina 

 Villa Devoto – villa di Mar del Plata nella provincia di Buenos Aires

Italia 

 Villa Devoto – villa di Cagliari in Sardegna